

Примітки

Посилання 
 Гарвард-Смітсоніанський Астрофізичний Центр 
 Bright Supernovae - 2009 
 Optical Supernovae seen during LIGO's S5 Run

Списки наднових
2004